Le Pen ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Marie Le Pen (* 1928), rechtsextremer französischer Politiker, ehemaliger Vorsitzender des Front National
 Marine Le Pen (* 1968), französische Rechtsanwältin, Politikerin, Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des rechtsextremen Rassemblement National (Tochter von Jean-Marie Le Pen)
 Marion Maréchal-Le Pen (* 1989), französische Politikerin des rechtsextremen Rassemblement National (RN), Abgeordnete in der Nationalversammlung (Enkelin von Jean-Marie Le Pen)

Siehe auch:
 Lee Pen
 Pen (Begriffsklärung)